Fredrik Petersen kan syfta på bland andra:

 Fredrik Petersen (1839–1903), norsk teolog
 Fredrik Petersen (född 1983), svensk handbollsspelare

Se även 
 Frederik Petersen 
 Fríðrikur Petersen